Лига 2 2011/2012 годов () — 73-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 29 июля 2011 года и закончился 18 мая 2012 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2011/12 на lfp.fr

2011/2012
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Спорт во Франции в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012